Leif Claesson – ex calciatore svedese
 Stig Claesson – scrittore svedese
 Viktor Claesson – calciatore svedese